Денис Алексеевич Павленко (род. , Ростов-на-Дону, Россия) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Кандидат в мастера спорта России.

Карьера 
Денис Павленко воспитанник саратовского «Автодора». В сезоне 2011/2012 стал чемпионом первенства ДЮБЛ.

В декабре 2013 года Павленко перешёл за игровой практикой в аренду в «Нижний Новгород-2».

Сезон 2015/2016 Павленко вновь провёл в аренде выступая за «Союз».

Пропустив сезон 2016/2017 из-за травмы, в июле 2017 года Павленко был включён в состав «Автодора».

Достижения 
  Чемпион Суперлиги: 2013/2014

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Союз» Заречный
Кандидаты в мастера спорта России